Златоу́стівська ву́лиця (також Золотоу́стівська ву́лиця) — назва вулиць у деяких населених пунктах України та Росії.

Златоустівська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Золотоустівська вулиця — вулиця в місті Київ.

Златоустівська вулиця — вулиця в місті Москва.
 Златоустівська вулиця — вулиця в місті Ростов-на-Дону.
 Златоустівська вулиця — вулиця в місті Уфа.
 Златоустівська вулиця — вулиця в місті Челябінськ.

Вулиці